Eching ist der Name folgender Orte:

 Eching (Landkreis Freising), Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Eching (Landkreis Landshut), Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Eching am Ammersee, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Eching (Moosinning), Ortsteil der Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding, Bayern

 Eching (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg